Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2021 je šestintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 4. in 7. marcem 2021 v Areni Toruń v Torunju na Poljskem. Udeležilo se ga je 659 atletov iz 46-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah. Najuspešnejša država tekmovanja je prvič postala Nizozemska, ki je osvojila štiri zlate, eno srebrno in dve bronasti medalji. Dosežena sta bila dva evropska dvoranska rekorda, osem najboljših rezultatov sezone in trinajst državnih rekordov

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (7)
 (1)
 (22)
 (30)
 (3)
 (7)
 (4)
 (3)
 (21)
 (15)
 (7)
 (19)
 (25)
 (3)
 (46)
 (42)
 (19)
 (21)
 (23)
 (2)
 (43)
 (1)
 (2)
 (9)
 (4)
 (1)
 (2)
 (31)
 (1)
 (12)
 (36)
 (16)
 (15)
 (1)
 (8)
 (7)
 (13)
 (36)
 (29)
 (23)
 (13)
 (30)

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2021
2021 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Torunj